Räkor kan syfta på ett flertal grupper av frisimmande långsmala kräftdjur som inte nödvändigtvis är närbesläktade:
 Äkta räkor – infraordningen Caridea som omfattar flera tusen arter 
 Nordhavsräka – art inom infraordningen och den vanligast förekommande i svensk handel under namnet räka
 Sandräka – art inom äkta räkor
 Jätteräkor – odlade stora räkor 
 Bandad korallräka – kräftdjur som lever i tropiska områden 
 Lysräkor – ordning bland kräftdjuren
 Mantisräkor – ordning bland kräftdjuren
 Musselräkor – grupp sötvattenslevande kräftdjur
 Pungräkor – räkliknande kräftdjur i gruppen Peracarida

Se även
 Räkor- & Laxgrossisten
 Räkodling